Bluebird Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bluebird Lake (Florida)
 Bluebird Lake (Becker County, Minnesota)
 Bluebird Lake (St. Louis County, Minnesota)
 Bluebird Lake (Montana)
 Bluebird Lake (Wisconsin)